Edéia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Edéia (ort), Goiás, 
 Edéia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar